Spojení písmen P a C může mít různé významy:

PC 
 osobní počítač (z anglického personal computer) – zejména IBM PC kompatibilní počítače, v současné době obecný termín
 political correctness – anglicky politická korektnost
 čítač instrukcí (z angl. program counter)
 herní postava (z angl. player character, opak k NPC, Non-Player Character)
 velitelství (z francouzského poste de commandament)
 presbyterní církev, jako např. PC USA
 plastocyanin – protein
 fosfatidylcholin – fosfolipid
 Postcrossing – projekt výměny pohlednic
 okres Praha-západ – jedna ze zkratek okresu na bývalých SPZ
 Rakovina prostaty (z angl. prostate cancer)

pc 
 parsec – jednotka délky používaná v astronomii
 kus (z anglického piece)

pc 
 celkový tlak tekutiny
 celkový tlak proudící tekutiny

p. c. 
 pour condoléance (francouzsky doslovně pro soustrast) – vyjádření soustrasti
 procento (z latinského per centum, též pro centum) – na lékařských receptech
 p. c. – přímá cesta, zkratkový záznam na jízdence, označující  odbavení  cestujícího, pokud nemohla výdejna jízdenek vydat jízdenku až do cílové stanice

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky